Bhakkar (Panjab), ciutat del Panjab (Pakistan)
 Bhakkar (Sind), fortalesa al Sind (Pakistan)
 Bhakkar, nom antic de la moderna ciutat de Sukkur, al Sind